Не́йкирх () — немецкая фамилия и топоним.

 Нейкирх, Беньямин (Вениамин; 1665—1729) — немецкий поэт, представитель «галантной поэзии».
 Нейкирх, Иван Яковлевич (1803—1870) — российский филолог.
 Нейкирх, Олег Николаевич (1914—1985) — болгарский шахматист.
 Цедлиц-Нейкирх, Октавио фон (1840—1919) — германский политический деятель.

Топоним 

 Нейкирх — до 1945 г. название села Ударник в Токмакском районе Запорожской области, Украина.